Виктор Заславский:
 Заславский, Виктор Абрамович (1933—1998) — советский и российский энтомолог, доктор биологических наук.
 Заславский, Виктор Львович (1937—2009) — канадский, американский, итальянский историк и социолог.